Jenzer Motorsport je švicarska automobilistička momčad koju je osnovao Andreas Jenzer 1993. Momčad se trenutno natječe u FIA Formula 3 prvenstvu, Talijanskoj Formuli 4 i Španjolskoj Formuli 4.

Naslovi

Vozački

Momčadski

Vanjske poveznice 
 

Automobilizam u Švicarskoj
Švicarski športski klubovi
Automobilistički klubovi